Urucurituba kan syfta på:

Brasilien 

 Urucurituba (kommun), Amazonas, 
 Urucurituba (ort), Amazonas,